Rue Jouffroy-d'Abbans à Lyon ;
 Rue Jouffroy-d'Abbans à Paris.